foma – rodzaj grzybów
 Freedom of Mobile Multimedia Access – nazwa systemu 3G oferowanego przez japońskiego operatora NTT DoCoMo.
 FOMA – czeski producent papieru fotograficznego i filmów
 Foma (Фома) – rosyjska forma imienia Tomasz